Мураве́йник:

Основное значение 
 Муравейник — жилище муравьёв, как правило, заметное по его надземной части.

Топоним 
 Россия
 Муравейник — посёлок в Бугурусланском районе Оренбургской области.
 Муравейник — посёлок в Орловском районе Орловской области.
 Муравейник — хутор в Белокалитвинском районе Ростовской области.
 Муравейник — посёлок в Сараевском районе Рязанской области.
 Муравейник — посёлок в Агаповском районе Челябинской области.
 Украина
 Муравейник — село в Геническом районе Херсонской области.
 Муравейник — село в Новгород-Северском район Черниговской области.

Другое 
 «Муравейник» — торт.
 «Муравейник» — литературно-общественный журнал (Казань, 1905).
 «Муравейник» — песня Виктора Цоя («Чёрный альбом», 1990).